El Collet de la Torre és un coll de muntanya d'un contrafort septentrional dels Pirineus situat a 483 m alt del terme comunal vallespirenc de Morellàs i les Illes, a la divisòria dels antics terme de Morellàs i de les Illes, a la Catalunya del Nord.

És al sud de l'antic terme de Morellàs i al nord del de les Illes.

Referències

Bibliografia 
 
 

Colls de Morellàs i les Illes